Кене́й (, ) — персонаж древнегреческой мифологии, один из лапифов, мифического племени, жившего в северной Фессалии. Принимал участие в походе аргонавтов, в Калидонской охоте и особенно в битве лапифов с кентаврами на свадьбе Пирифоя. Сцены убиения Кенея кентаврами встречаются постоянно среди изображений битв лапифов с кентаврами. Так как он был неуязвим, то кентавры забросали его соснами, под которыми и погребли его заживо.

Известны комедии Антифана и Арара «Кеней».

Родословная и место проживания 
По версии родословной у Гомера в «Илиаде», отец Леонтея, сын Корона. По другой версии, сын Элата (у Стесихора Илата) (или сын Атрака) и Гиннеи, отец аргонавта Корона, брат Исхия.

Перхебеец, жил на склоне Офриса (горная цепь в Фессалии, недалеко от Олимпа). По Гигину, из Гортины (возможно, ошибка).

Содержание мифов 
У авторов начиная с Псевдо-Гесиода рассказывается миф, особенно обработанный Овидием, что Кеней прежде был девушкой по имени Кенида (), похищенной и изнасилованной Посейдоном. Посейдон обещал исполнить всякое её желание, она же пожелала обратиться в неуязвимого мужчину. По версии, его нельзя было ранить железом, а лишь древесными сучьями.

В битве с кентаврами он убил многих из них. Кентавры окружили его и, ударяя стволами сосен, вогнали в землю. Был поражен сосной, и его поглотила земля. Из груды деревьев вылетела жёлтая птица. Либо он покончил с собой.

По истолкованию, попал в плен и был засыпан землёй. По другому истолкованию, никто не мог смягчить его дарами из меди и железа.

После смерти, в Аиде опять превратился в деву.

Предок Кипсела из Коринфа по отцовской линии.

Примечания

Ссылки 
 

Герои древнегреческих мифов
Участники Калидонской охоты
Аргонавты
Мифы Фессалии
Транссексуальность в мифологии
Цари лапифов